Une assertion est une proposition (affirmative ou négative) énoncée comme vraie (la proposition n'est par exemple pas interrogative ou une injonction) sans contenir ni vérification, ni preuve, voire non vérifiable, et potentiellement fausse. Réciproquement une telle proposition est dite assertorique.

Définitions 
 Proposition, de forme affirmative ou négative, qu'on avance et qu'on prétend vraie.
 Affirmation catégorique de quelque chose qu'il n'est pas possible de vérifier.
 Statut d'une phrase dans laquelle le sujet parlant énonce une vérité, déclare un fait (par opposition à l'interrogation, à l'exclamation, à l'injonction).

Domaines 
La définition dépend du domaine dans lequel elle est utilisée :
 En linguistique et en philosophie, une assertion représente un énoncé considéré ou présenté comme vrai.
 En logique, une assertion est une proposition supposée conclusive, et, en mathématiques, supposée démontrer un théorème. Cette proposition vraie s'inscrit dans le cadre d'un domaine, ou ensemble, particulier. Cette même proposition peut d'ailleurs être fausse au sein d'un autre domaine, par exemple i2 = - 1 est fausse dans l'ensemble des nombres réels. (Voir autres exemples ci-dessous).
 En programmation informatique, une assertion est une expression qui doit être évaluée comme vraie. Si cette évaluation échoue elle peut mettre fin à l'exécution du programme, ou bien lancer une exception. Par exemple, la fonction assert de la bibliothèque standard du langage C termine l'exécution du programme si l'assertion est fausse. La programmation par contrat et les tests unitaires sont basés sur les assertions.

Exemples et contre-exemples 

 2 + 2 = 4 est une assertion vraie car démontrable dans la théorie des nombres réels.
 e = 2,71 (où e désigne la base du logarithme naturel) est une assertion fausse dans la théorie des nombres réels. C'est une approximation.
 « il pleuvra demain » n'est pas une assertion mathématique.
 L'assertion 1 + 1 = 0 est fausse dans la théorie des entiers mais est vraie dans la théorie des nombres modulo 2 ().
 2 + 2 = 5 est une assertion affirmative fausse car cela sous-entend que 2 et 5 sont des entiers et en utilisant la propriété additive sur l'ensemble des entiers , toute tentative de démonstration aboutit à une contradiction.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Assertivité
 Négation (linguistique)
 Évidentialité (linguistique)
 Principe de non-contradiction
 Proposition

Vocabulaire des mathématiques
Concept en philosophie du langage